Particolato
 Particolato carbonioso
 Particolato atmosferico
 PM10
 PM5
 PM2,5